Die folgenden Personen waren Äbte des Stiftes Melk:

Weblinks 
 

Melk